In 1975/76 werd het 38e Cypriotische voetbalkampioenschap gespeeld. AC Omonia won de competitie voor 6e keer.

Stand

Resultaten

Kampioen 

Cypriotisch voetbalseizoen
Competitievoetbal 1975/76